Shantae: Half-Genie Hero (стилизовано как Shantae: ½ Genie Hero) — компьютерная игра в жанре платформер. Игра разработана студией WayForward Technologies для PlayStation 4, PlayStation Vita, Wii U, Switch, Windows и Xbox One. Это четвёртая игра в серии Shantae, сиквел Shantae and the Pirate's Curse.

Деньги на создание игры были собраны на краудфандинговом сервисе Kickstarter, и хотя кампания по сбору средств завершилась в октябре 2013 года, WayForward продолжала принимать платежи по PayPal на своём веб-сайте до 16 декабря 2014 года.

Игровой процесс 
Как и в предыдущих играх серии, игрок контролирует Шантэ () — девушку-полуджинна, которая может использовать свои волосы в качестве хлыста, а также превращаться в различных животных. Игра разделена на главы, которые игрок может проходить повторно, используя новые способности для открытия секретных проходов.

Отличие от предыдущих частей состоит в том, что игрок сможет управлять наряду с Шантэ её врагом — Риски Бутс (), которая вместо сил Шантэ использует свои «Tinker-tools». При игре за Риски игра имеет схожую структуру с игрой за Шантэ. 23 августа 2014 года игра собрала достаточно денег, чтобы игрокам также стала доступна возможность игры за друзей Шантэ — Скай (), Боло () и Роттитопс ().

Сюжет 
Шантэ просыпается среди ночи и выходит наружу. Она исследует город Скаттл-таун () и узнаёт о пещере с магическим фонтаном. Она прикасается к воде и оказывается в мире джиннов, где она видит магическую печать из которой пытается вырваться сильное зло. Шантэ теряет сознание и снова просыпается в своей кровати.

Разработка 
WayForward Technologies объявили о Shantae: Half-Genie Hero в начале сентября 2013 года, как о первой игре в серии для домашних консолей. Финансирование игры проводилось по принципу краудфандинга на Kickstarter. Изначальной целью являлась сумма в 400 000$, кампания закончилась 4 октября 2013 года собрав более 800 000$. Несмотря на окончание кампании на Kickstarter, WayForward продолжили принимать платежи по PayPal на своём сайте до 16 декабря 2014 года. Изначальная дата выхода была назначена на октябрь 2014 года, но выход был отложен из-за дополнительного финансирования.

Отзывы и критика 

Игра была в основном положительно воспринята критиками. Критики особенно отмечали визуальный стиль и дизайн уровней.

Примечания

Ссылки 
 
 Страница на Kickstarter

Проекты Kickstarter
Платформеры
Игры для PlayStation 4
Игры для PlayStation Vita
Игры для Wii U
Игры для Windows
Игры для Xbox One
Компьютерные игры, разработанные в США
Компьютерные игры о пиратах
Игры для PlayStation Network
Отменённые компьютерные игры для PlayStation 3
Отменённые компьютерные игры для Xbox 360
Компьютерные игры 2016 года
Игры для Nintendo Switch
Компьютерные игры, разработанные WayForward Technologies